Stati Uniti d'America
 Thompsonville – census-designated place della Contea di Hartford, Connecticut
 Thompsonville – villaggio della Contea di Franklin, Illinois
 Thompsonville – villaggio della Contea di Benzie, Michigan
 Thompsonville – census-designated place della Contea di Washington, Pennsylvania